122. længdegrad kan henvise til:

 122. vestlige længdekreds
 122. østlige længdekreds